Центральный банк Боливии () — центральный банк Многонационального Государства Боливия.

История 
31 декабря 1913 года монопольное право выпуска банкнот получил Банк боливийской нации. 20 июля 1928 года Банк боливийской нации был преобразован в Центральный банк боливийской нации. 20 апреля 1929 года банк был переименован в Центральный банк Боливии.

Примечания

Источники

Ссылки 
 

Боливия
Экономика Боливии
Банки, основанные в 1928 году